Mužská dvouhra U.S. Men's Clay Court Championships 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do singlové soutěže houstonského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Američan Steve Johnson, kterého ve druhém kole vyřadil kolumbijský kvalifikant Danielem Elahim Galánem.

Vítězem se stal 22letý nenasazený Chilan Cristian Garín, jenž ve finále zdolal 20letého Nora Caspera Ruuda po třísetovém průběhu 7–6, 4–6 a 6–3. Oba se střetli již v semifinále březnového Brasil Open 2019, z něhož vyšel vítězně také Garín. Na okruhu ATP Tour si připsal premiérové turnajové vítězství a stal se prvním chilským šamionem singlové události ATP Tour od triumfu Fernanda Gonzáleze na Chile Open 2009. Ruud dosáhl finále turnaje ATP jako druhý Nor, když navázal na výkon svého otce Christiana Ruuda z Båstadu 1995.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019